Бодровка — название населённых пунктов:

 Бодровка — деревня в Рославльском районе Смоленской области России
 Бодровка — бывшее село в Купянском районе Харьковской области Украины.